Lesbia bezeichnet:

 Wahrscheinlich Pseudonym für Clodia, die Geliebte des Dichters Catull
 Lesbia (Gattung), eine Gattung der Kolibris